Jakoetië of Republiek Sacha, een autonome republiek en deelgebied in Rusland.
 Jakoeten, de eigennaam van het Turkse volk de Jakoeten in Rusland.
 Jakoets, de eigennaam van de taal Jakoets die het volk spreekt.

Verder is het ook een voornaam, in Rusland als koosnaampje afgeleid van Alexander (spellingsvariant van de naam Sasha (Engels) en Sascha (Duits); Nederlands: Sasja). Bekende naamdragers zijn onder andere:
 Sacha Baron Cohen, een Britse komiek.
 Sacha de Boer, een Nederlandse journaliste en nieuwslezeres
 Sacha Distel, een Franse zanger
 Sacha Schneider, een Luxemburgse voetballer
 Sacha (schoenen), schoenenwinkels